Чемпионат Румынии по футболу 1995/1996 — 78-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1995/1996
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1995 году
Спорт в Румынии в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996